Saparua of Saparoea kan verwijzen naar:
 Saparua (eiland), een Indonesisch eiland in de provincie Molukken.
 Saparua (stad), de hoofdplaats van het eiland Saparua.
 Straat Saparua, een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Haruku en Saparua.
 Saparoea (assistent-residentie), een afdeling (assistent-residentie) in Nederlands-Indië
 Van den Berg van Saparoea. familienaam.